Vajda János (1827–1897) költő
Vajda János (1890–1982) esperes, kanonok, szentszéki ülnök.
Vajda János (1949) zeneszerző
Vajda János (1954–2022) fotóművész
Vajda János (1957) szlovákiai magyar festőművész
Vajda János (1960) színész